Алекса́ндр Ломм (настоящее имя Вацлав Иозефович Кличка, ; 20 ноября 1925, Черемхово, Иркутская область, СССР — 30 ноября 1993, Чехия) — чешский писатель-фантаст, писавший преимущественно на русском языке.

Дочь — писательница Светлана Гласерова (Světlana Glaserová), является автором автобиографической книги «Rusanda na větvi» — о своём детстве, прожитом с отцом до 1968 года, когда он ушёл от семьи в Праге и переехал жить в Москву.

Вторая книга — «Trosečník sibiřský», была написана по воспоминаниям отца о периоде его детства, прожитого в СССР во времена Сталина.

Биография 
Родился в СССР, в городе Черемхово Иркутской области и до 13 лет там жил. В 1938 вместе с родителями переехал в Чехословакию. До 1977 года писал только на русском языке.
 Из произведений этого периода лишь роман «Ночной орёл» был переведён на чешский язык в 1981 году.
 Роман «Дрион покидает Землю» (; 1983) был написан в русской (1974-75гг) и чешской версиях.
 Роман «Во имя Метаноона» («Ve jménu Metanoona», 1986) написан на чешском.
 Александр Ломм писа́л также приключенческие повести.

Библиография 
на русском языке
 «„Дрион” покидает Землю». Фантастическая повесть. Рисунки И. Блиоха // газета «Пионерская правда», 1974, № 6-30; 1975, № 82-84, 86, 87, 90-93, 96-100, 102; 1976, № 2, 4-6
 «Исполин над бездной». Фант. роман
 «Ночной Орёл». Фант. повесть
 «Удивительные превращения Дика Мюррея». Фант. повесть
 «Чудо в Марабране». Фант. повесть

 «Скафандр Агасфера». Фант. рассказ // «Искатель», 1966, № 6
 «Конец короля крокодилов». Фант. рассказ
 «Муравьиный царь». Науч.-фант. рассказ
 «Последней умирает собака». Фант. рассказ
 «„Преступление“ доктора Эллиотта». Рассказ
 «Тасли Куми». Фант. рассказ
 «Случай с зеркалом»
 «Спаситель обречённых сокровищ»
 «История одной ошибки» 

на чешском языке

  (1983)
 Noční orel pod pseudonymem Alexandr Lomm
 Smrt číhá u klavíru
 Ve jménu Metanoona

Ссылки 
 Произведения А. Ломма в Публичной библиотеке
 LEGIE — databáze knih Fantasy a Sci-Fi

Писатели-фантасты Чехословакии
Писатели-фантасты Чехии
Русские писатели XX века
Чешские писатели
Писатели Чехии
Писатели Чехословакии